Аллегені (округ, Меріленд)
 Аллегені (округ, Нью-Йорк)
 Аллегені (округ, Пенсильванія)
 Аллегені (округ, Північна Кароліна)
 Аллегені (округ, Вірджинія)